Škoda Transportation производит троллейбусы, автомотрисы, электровозы, электропоезда и вагоны для метрополитенов.

Железнодорожная техника

Электровозы

Электропоезда

Поезда тяни-толкай

Автомотрисы

Трамваи

Метровагоны

Троллейбусы

Смотрите также 

 :Категория:Škoda

Примечания

Ссылки 

 

Tra
Трамваи Škoda
Продукция Škoda